Дмитрий Третьяков:
 Третьяков, Дмитрий Константинович (1878—1950) — советский учёный-зоолог.
 Третьяков, Дмитрий Николаевич (1935—2002) — советский и российский физик.